Грињано може да се односи на:
 Грињано (Бергамо)
 Грињано (Трст)